Palmroth är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Gunnar Palmroth (1913–1965), finländsk diplomat
Mai-Britt Palmroth, svensk konstnär
 Pertti Palmroth (1931–2020), finländsk industriman och formgivare
Per Wilhelm Palmroth, svensk arkitekt
Reino Palmroth, finländsk radiojournalist, författare, sångtextförfattare, sångare och major
Toivo Palmroth, finländsk skådespelare, kompositör och filmregissör

Svenska efternamn
Efternamn i Finland